«Подвиг советских воинов, сражавшихся на Крымском полуострове в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.» — серия памятных монет, выпущенных Центральным банком Российской Федерации в 2015 году к 70-летию окончания Великой Отечественной войны.

Выпуск, тираж, обращение 
18 декабря 2015 года Центральный банк Российской Федерации выпустил в обращение новые монеты, посвящённые сражениям на Крымском полуострове в период Великой Отечественной войны. Тематически и стилистически серия связана с сериями «70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», выпущенной в обращение в 2014 году, и «Города — столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков», выпущенной в 2015 году.

Серия относится к памятным монетам из недрагоценных металлов, материал монет — сталь, покрытая никелем. Монеты имеют стандартные параметры для данного номинала: диаметр 25,00 мм, толщину 1,80 мм, массу 6,45 г. Тираж каждого выпуска — 2 млн экземпляров, все они имеют клеймо Московского монетного двора (ММД).

Все монеты, являясь предметом для коллекционирования, обязательны к приёму в качестве законных платёжных средств во все виды платежей без всяких ограничений на всей территории Российской Федерации. На сегодняшний день, несмотря на небольшое количество монет, серия считается завершённой, и её пополнение новыми экземплярами не предусматривается.

В серии представлены монеты:

 «Оборона Севастополя»
 «Оборона Аджимушкайских каменоломен»
 «Керченско-Эльтигенская десантная операция»
 «Крымская наступательная операция»
 «Партизаны и подпольщики Крыма»

Официально монеты серии были выпущены без цветных изображений, однако спустя некоторое время после выпуска монет в продаже начали появляться экземпляры с цветным эмалевым покрытием. Они отсутствуют в официальных каталогах Банка России и архивах монетного двора, поэтому ценности не представляют.

В период с 2015 года по настоящее время было выпущено несколько наборов с монетами серии, в том числе официальных, выпущенных производственными предприятиями АО «Гознак».

Операции с монетами серии попали под введённый Национальным банком Украины с 17 октября 2017 года запрет на операции в банках, иных финансовых учреждениях и почтовых отделениях на территории Украины. Этот запрет распространяется на все выпущенные в Российской Федерации монеты и банкноты, посвящённые Крыму и Севастополю.

Монеты

Аверс

«Оборона Севастополя»

«Оборона Аджимушкайских каменоломен»

«Керченско-Эльтигенская десантная операция»

«Крымская стратегическая наступательная операция»

«Партизаны и подпольщики Крыма»

Примечания

Литература 
 
 

Памятные монеты России